Die Avon Championships of Kansas City 1980 waren ein Tennisturnier der Damen in Kansas City, Missouri. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1980 und fand vom 14. bis 20. Januar 1980 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1980
Tennisturnier in Kansas City (Missouri)